Иерусалимская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств мира.

Белоруссия 
 Иерусалимская улица — прежнее название улицы Антонова в Гродно.
 Иерусалимская улица — улица в Минске.

Грузия 
 Иерусалимская улица — улица в Тбилиси.

Россия 
 Иерусалимская улица — улица в Москве.